Stanisław Fijałkowski (1922–2020) – polski malarz, grafik
 Stanisław Fijałkowski (1928–2012) – polski śpiewak ludowy
 Stanisław Fijałkowski (ur. 1934) – polski architekt, modernista